GMM est un sigle qui peut désigner :
 Gimar Montaz Mautino ;
 Generalized method of moments (en français, méthode des moments généralisée), en statistique et en économétrie.